Алекса́ндр Беленький:
 Беленький, Александр Борисович (1918—1991) — советский историк-востоковед, доктор исторических наук.
 Беленький, Александр Гедальевич (род. 1963) — российский спортивный журналист и телекомментатор.
 Беленький, Александр Григорьевич (1945—2021) — генеральный директор Москонцерта (с 2001), художественный руководитель-директор концертного зала «Россия» (с 2006), заслуженный работник культуры РФ (1998).